Carlos Moyá era il detentore del titolo, ma ha perso nel 4º turno contro Andre Agassi.

Andre Agassi ha battuto in finale 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4, Andrij Medvedjev.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
  Pete Sampras (secondo turno)
  Patrick Rafter (terzo turno)
  Carlos Moyá (ottavi di finale)
  Richard Krajicek (secondo turno)
  Àlex Corretja (quarti di finale)
  Tim Henman (terzo turno)
  Gustavo Kuerten (quarti di finale)

  Marcelo Ríos (quarti di finale) 
  Mark Philippoussis (primo turno) 
  Karol Kučera (primo turno) 
  Greg Rusedski (ottavi di finale) 
  Andre Agassi (campione) 
  Félix Mantilla (ottavi di finale) 
  Goran Ivanišević (primo turno) 
  Thomas Enqvist (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

Open di Francia 1999
ATP Tour 1999